6-я Украинская советская дивизия (6-я Усд, ) — воинское соединение РККА в период Гражданской войны в России в вооружённых силах УССР.

 Предыстория 
1919 год

В феврале, в период формирования вооружённых сил Украинской ССР и угрозы наступления русских войск генерала А. И. Деникина на Украину, полковник армии УНР Григорьев заключил военное соглашение с правительством Украинской ССР и командованием Красной Армии РСФСР, в соответствии с которым 21 февраля 1919 года им сформированная и находящаяся под его командованием Херсонская повстанческая дивизия армии УНР вошла в состав Украинской советской армии под названием 2-я Заднепровская стрелковая бригада 1-й Заднепровской Украинской советской дивизии и сражалась на стороне Красной Армии РСФСР против русских войск Вооружённых сил Юга России и украинских войск Украинской народной республики.20 марта командующий войсками Харьковской группы войск А. Е. Скачко Украинского фронта (далее УкрФ) издал приказ № 22, в котором поставил 1-й Заднепровской Украинской советской дивизии, начальник дивизии Павел Ефимович Дыбенко, боевую задачу: 2-й Заднепровской стрелковой бригаде, командир бригады Н. А. Григорьев, — овладеть городом Одессой (в литературе встречается 1-й номер бригады Григорьева); 1-й Заднепровской стрелковой бригаде, командир бригады Котов, — закрыть Крымский полуостров; 3-й Заднепровской стрелковой бригаде, командир бригады Н. И. Махно, — выйти на линию с. Платовка — г.Мариуполь (уездный город Мариупольского уезда Екатеринославской губернии)… Командиры довели приказ до красноармейцев. Военные комиссары во всех подразделениях провели митинги. 1-ю Заднепровскую дивизию в назначенный час подняли по боевой тревоге и двинули на противника.24 марта Реввоенсовет УкрФ принял решение о создании 1-й, 2-й и 3-й Украинских советских армий.

В начале апреля 2-я Заднепровская бригада на правом фланге дивизии вела бои за освобождение города Одессы в районе ж.д. станции Сербка от союзных войск Антанты и русских войск Кавказской Добровольческой армии. 1-я Заднепровская бригада в центре дивизии вела бои за Чонгарский и Перекопский перешейки Крымского полуострова. Заднепровская теснила белых. В ночь на 2 апреля она заняла Чонгарский и Перекопский перешейки. О боевых успехах командиров и красноармейцев начальник дивизии П. Дыбенко телеграфировал в Москву и командующему войсками Украинского фронта Антонову-Овсеенко. 3-я Заднепровская бригада на левом фланге дивизии вела бои за освобождение города Мариуполя.7 апреля в составе УкрФ образована Группа войск одесского направления путём выделения войск из Группы войск харьковского направления, в составе бригад Богунского, Пошехонова, Южной, 2-й Заднепровской, под командованием Н. А. Григорьева, 1-й Заднепровской Украинской советской дивизии, кавалерийского полка особого назначения.

Войска Одесской группы войск УкрФ вели наступление в восточном направлении.
Союзные войска Антанты румынские, польские и русская белогвардейская Бригада под командованием генерала Тимановского из состава Добровольческой армии Одесского района генерала Тимановского (Добрармия Одесского района состояла из одной бригады (5100 штыков и сабель, 6 пушек), брошенная союзниками по Антанте на произвол судьбы, с боями отходили в сторону Румынии.14 апреля советскими войсками была взята ж.д. станция Раздельная и румынские войска отошли за р.Днестр.

 История 15 апреля завершено формирование 3-й Украинской советской армии из частей Группы войск одесского направления, которые сводились в две дивизии: 5-ю Украинскую советскую дивизию и 6-ю Украинскую советскую дивизию (бывшая 2-я Заднепровская бригада 1-й Заднепровской Украинской советской дивизии, командир Н. А. Григорьев, и другие части)., Начальником 6-й дивизии назначался Н. А. Григорьев.

 Григо́рьев Н. А. Штабс-капитан Русской императорской армии, полковник армии Украинской Народной Республики. В 1917—1918 член партии социалистов-революционеров. В 1918 организатор партизанской войны на Украине против оккупантов-германцев и армии Украинской державы в Елисаветградском уезде Херсонской губернии. С начала декабря 1918 по январь 1919 начальник Херсонской дивизии Украинской Народной Республики. С февраля 1919 командир 2-й Заднепровской бригады 1-й Заднепровской Украинской советской дивизии Украинской ССР; с апреля 1919 начдив 6-й Украинской советской дивизии Вооружённых сил Украинской ССР, в мае 1919 поднявший мятеж против советской власти на Украине. В 1919 член партии социалистов-революционеров (украинских боротьбистов).

2-я Заднепровская бригада находилась в г. Одессе (уездный город Одесского уезда Херсонской губернии) и устанавливала Советскую власть. Отношение Н. А. Григорьева к зажиточным горожанам было крайне негативным, по этой причине от разрешал своим командирам и красноармейцам заниматься экспроприациями имущества, переходившими в грабёж. Проводились мероприятия по переформированию бригады в дивизию.22 апреля 2-я бригада Н. А. Григорьева выведена из г. Одессы.25 апреля приказом войскам Украинского фронта № 50 командир 2-й Заднепровской бригады Н. А. Григорьев назначен начальником 6-й Украинской советской дивизии.,,,

3-я Украинская советская армия вела боевые действия против петлюровских войск в районе Одесса — Херсон — Николаев и к концу апреля очистила от противника всё Левобережье Приднестровья до Тирасполя.7 мая начальник дивизии-6 Н. А. Григорьев поднял восстание против Советской власти на Украине.11 мая войска 3-й Украинской советской армии форсировали р.Днестр и продвинулись к г. Кишинёву, но наступление было приостановлено после по причине начавшегося в тылу армии антисоветского восстания под руководством теперь бывшего начдива-6 Н. А. Григорьева. Части армии были привлечены к ликвидации григорьевского восстания.

 Полное наименование 6-я Украинская советская дивизия'''

Командование 
 Н. А. Григорьев, начальник дивизии (с 15 или 25 апреля — 7.05.1919).,

Примечания

Литература 
 Жигалов И. Дыбенко. Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Выпуск 18. М., «Молодая гвардия». 1983.
 Военный энциклопедический словарь. М., Военное издательство, 1984.
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979.
 Яроцкий Борис. Дмитрий Ульянов. М., «Молодая гвардия». 1977.
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1983.
 Центральный государственный архив Советской армии. В двух томах. Том 1. Путеводитель. 1991.
 Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину. — Харьков: Фолио, 2006. http://militera.lib.ru/h/savchenko_va/index.html
 Федоровский Ю. О взаимоотношениях атамана Григорьева и батьки Махно в 1919 году. «Вопросы истории» — 1998. — № 9. — С. 169−171.
 Семанов С. Нестор Махно. — М, Вече, 2005. — С. 118.
 Прудников В. Мятеж. Газета «Вечерний Донецк» — 4−11.05.1994.
 Дмитренко Ю. «Я, отаман Григор’єв…». «Україна» — 1990. — № 11−12.

Ссылки 
 Форум Гражданская война. История. Украинская советская армия.
 Сайт Избранные материалы. Техника и технологии. П. Скоробогатов. Начало советской танковой эры.
 Большая онлайн библиотека. Красные анархо-бандиты…
 Матвей Александрович Григорьев

Армия УССР
Воинские части и формирования, созданные в 1919 году